Корбјер може да се односи на:
 Корбјер (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Корбјер (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Корбјер (Од), насељено место у Француској, у департману Од